David Watson, Dave Watson
 David Meredith Seares Watson (1886–1973) – brytyjski zoolog
 Dave Watson (ur. 1945) – amerykański kierowca rajdowy
 David Watson (ur. 1946) – angielski piłkarz, obrońca
 Dave Watson, wł. David Watson (ur. 1961) – angielski piłkarz, obrońca
 David Watson (ur. 1973) – angielski piłkarz i trener, bramkarz